

Mythologie 
 Pygmalion, sculpteur de Chypre associé à sa création Galatée ;
 Pygmalion, roi de Tyr et frère de Didon.

Littérature 
 Pygmalion, ballade de Johann Wolfgang von Goethe (1767) ;
 Pygmalion, pièce de théâtre de Jean-Jacques Rousseau (1771) ;
 Pygmalion, pièce de théâtre de George Bernard Shaw (1914) ;

Musique 
 Pygmalion, acte de ballet de Jean-Philippe Rameau (1748) ;
 Il Pigmalione, opéra de Gaetano Donizetti (1816) ;
 Pygmalion, troisième album du groupe anglais Slowdive (1995) ;
 Ensemble Pygmalion, ensemble vocal et instrumental français fondé en 2006 ;

Cinéma 
 Pygmalion, film anglais d'Anthony Asquith et Leslie Howard (1938) ;

Divers 
 Effet Pygmalion, concept en psychologie, inspiré de la pièce de George Bernard Shaw ;
 Pygmalion, maison d'édition française fondée en 1975 ;
 (96189) Pygmalion, astéroïde qui frôle Mars ;